

Onorificenze

Onorificenze del Baharain

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Morti in Bahrein
Al Khalifa
Sovrani del Bahrein